Heinz steht für:
 Heinz, ein Vor- und Familienname
 Heinz aus Wien, die österreichische Rockband mit deutschsprachigen Liedtexten
 H. J. Heinz Company, US-amerikanischer Lebensmittelhersteller
 Heinz (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Hainz
 Heintz